El Relicario – paso doble di José Padilla (musica) e Castellví e Oliveros (parole)

Cinema 
El relicario – film del 1927 diretto da Miguel Contreras Torres
El relicario – film del 1933 diretto da Ricardo de Baños
El relicario – film del 1970 diretto da Rafael Gil